Brenk steht für:
 Brenk, eine Ortsgemeinde in Brohltal, Rheinland-Pfalz

Brenk ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Brenk (* 1935), Schweizer Kunsthistoriker
 Karl Brenk (1904–1989), deutscher Schauspieler
 Kristina Brenk (1911–2009), slowenische Schriftstellerin
 Jake Brenk (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Johann Wolfgang Brenk (1704–1789), deutscher Jurist, Hebraist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Brenk Sinatra (* 1979), österreichischer Musikproduzent
 Brenken (Begriffsklärung)
 Brenck